Il torneo di singolare maschile dei Campionati mondiali di tennis tavolo 2011 è stato vinto dal cinese Zhang Jike, che ha sconfitto in finale il connazionale Wang Hao.

Tabellone

Fase finale

2011